Лос Којолес има више значења:

 Лос Којолес (Сан Фелипе Оризатлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лос Којолес (Тампакан), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лос Којолес (Викторија), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику